Jason kan syfta på

Personer
Jason - hjälte i grekisk mytologi
Jason (Bibeln) - person omnämnd i Romarbrevet
John Arne Sæterøy (född 1965) - norsk serieskapare

Geografi

Antarktis 

 Mount Jason, 
 Jason (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar